Il doppio del torneo di tennis ATP World of Doubles 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Peter McNamara che hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith 7–6, 3–6, 7–6, 5–7, 6–4.

Teste di serie 

 Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
 Heinz Günthardt /  Peter McNamara (campioni)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP World of Doubles 1981